Axpo steht für:

 Axpo Holding AG, Schweizer Energiedienstleistungskonzern
 Axpo Power AG, Schweizer Elektrizitätsversorger
 Axpo Solutions AG, Schweizer Elektrizitätserzeuger
 Axpo Super League, von 2003 bis 2012 offizieller Name der höchsten Spielklasse im Schweizer Fussball